Mark Smith, attore statunitense 
 Mark Smith (1959-2001), cestista statunitense
 Mark Smith, chitarrista degli Explosions in the Sky
 Mark Smith, hockeista su ghiaccio canadese
 Mark Smith, pilota automobilistico
 Mark Smith, progettista
 Mark Smith (n. 1956), schermidore statunitense
 Mark Smith, tecnico del suono 
 Mark E. Smith (n. 1957), cantante britannico